HMS Hermes je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hermes (1913) 
 HMS Hermes (95) 
 HMS Hermes (R12)

Hermes